Boakye ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Boakye (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Emmanuel Boakye (* 1985), ghanaisch-niederländischer Fußballspieler
 Gabriel Boakye (* 1998), kanadischer Fußballspieler
 George Boakye (1937–1979), ghanaischer Airman und Politiker
 Isaac Boakye (* 1981), ghanaischer Fußballspieler
 Isaac Boakye (Fußballspieler, 1984) (* 1984), ghanaischer Fußballspieler
 Kofi Nti Boakye (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Kwasi Boakye (1827–1904), Aschanti-Prinz und niederländischer Bergbauingenieur
 Kwasi Baah-Boakye (* 1950), ghanaischer Diplomat
 Kwesi Boakye (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger
 Lynette Yiadom-Boakye (* 1977), englische Künstlerin
 Nick Boakye (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Richmond Boakye (* 1993), ghanaischer Fußballspieler